Anna van Nassau (Breda, 5 november 1563 — Franeker, 13 juni 1588) was de tweede dochter van Willem van Oranje uit diens tweede huwelijk met Anna van Saksen.

Anna ging in 1567 naar Slot Dillenburg en werd daar opgevoed door haar grootmoeder Juliana van Stolberg. Daar zal zij ook kennisgemaakt hebben met haar latere echtgenoot Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. Zij huwde met hem in 1587. Zij overleed echter al een half jaar daarna, tijdens haar eerste zwangerschap. Anna werd begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Willem Lodewijk is uit respect voor haar niet hertrouwd.

Haar kostbare grafmonument, gepolychromeerde gisant bij de Grafkelder van de Friesche Nassaus in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden werd in 1795 vernield. Haar graf werd door een woedende menigte geschonden.

Voorouders

Externe link
 Anna van Nassau in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

Anna (1563-1588)
Persoon in de Tachtigjarige Oorlog
Adel in de Nederlanden in de 16e eeuw